Fisterra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fisterra (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Fisterra (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar